Добрівлянська сільська рада — Львівська область, Дрогобицький район
 Добрівлянська сільська рада — Львівська область, Стрийський район
 Добрівлянська сільська рада — Тернопільська область, Заліщицький район